Кайындысай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кайындысай — аул в Алгинском районе Актюбинской области.
 Кайындысай — село в Меркенском районе Жамбылской области.